Simónides puede hacer referencia a:

 Simónides de Ceos, poeta lírico griego, considerado el creador de la mnemotecnia.
 Seudónimo de Ernesto Murillo, pintor y dibujante de cómics español.

No se debe confundir con:
 Semónides de Amorgos, poeta yámbico griego, considerado uno de los creadores de la sátira griega.